News International est la branche de publication de journaux au Royaume-Uni de News Corp. Elle est dirigée par James Murdoch.

Notes et références 

Groupe de presse
Entreprise fondée en 1981